Oni může znamenat:

 Oni (Gruzie) – město v Gruzii, centrum Oni (okres)
 Oni (mytologie) – japonský démon
 Oni (film) (Them) – americký film z roku 1996
 Oni (film, 2008) (The Strangers) – americký film
 Oni (videohra) – videohra od Bungie West z roku 2001

 podobné
 onikání